Југославија је учествовала на Песми Евровизије 1984 . одржаном у Луксембург Ситију, Луксембург.

Југовизија 1984. 
Југословенско национално финале одржано је 23. марта у Универзалној дворани у Скопљу, а домаћини су били Благоја Крстевски и Љиљана Трајковска. 

Шеснаест песама се пласирало у национално финале, које је ЈРТ широм Југославије. Победник је одлучен гласовима осам регионалних жирија (Нови Сад, Сарајево, Приштина, Љубљана, Скопље, Београд, Загреб и Титоград).

На Евровизији 
"Љубавна прича бр. 1" је у ноћи такмичења преименована у "Ћао, аморе". На крају гласања, Југославија је добила 26 бодова, заузимајући 18. место од 19 пријава, испред само Аустрије.  

Југовизија по годинама
Југовизија
Југославија на Песми Евровизије
Југославија у 1984.

Референце